Superliga Série A 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile